

Patronyme 
 David Kemper (1947?-), batteur américain. 
 Dieter Kemper (1937-2018), coureur cycliste allemand.
 Edmund Kemper (1948-), tueur en série américain accusé de huit meurtres dont celui de sa propre mère, Clarnell Strandberg-Kemper.
 Hermann Kemper (1892-1977), ingénieur allemand, inventeur du train à sustentation magnétique.
 Hunter Kemper (1976-), triathlète américain.
 James Lawson Kemper (1823-1895), avocat américain, général confédéré de la guerre de Sécession puis trente-septième gouverneur de Virginie. 
 Joan Melchior Kemper (1776-1824), jurisconsulte néerlandais.
 Victor J. Kemper (1927-), directeur de la photographie américain.
 Werner Kemper (1899-1976), psychothérapeute allemand.

Toponyme 
 Quimper, ou   (confluent) en breton, est une commune française, capitale de la Cornouaille, préfecture du département du Finistère faisant partie de la région Bretagne.

Musique 
 Le bagad Kemper, créé en 1949, est l’un des bagadoù les plus prestigieux de Bretagne.

Sport 
 Le Kemper Arena (surnommé Kemp et Allen Fieldhouse East) est une salle omnisports située à Kansas City, dans le Missouri.
 Les Kemper Kelted sont un club français de football américain basé à Quimper.

Homonymie de patronyme germanique